Leopold Koburg, właśc. Leopold Ferdynand Eliasz Wiktor Albert Maria Sachsen-Coburg-Gotha (ur. 12 czerwca 1859 w Laeken, w Brukseli, zm. 22 stycznia 1869 w Laeken) – książę Brabancji i hrabia Hainaut. Syn króla Belgii Leopolda II i królowej Marii Henrietty.

Leopold był drugim dzieckiem i jedynym synem króla i królowej Belgii. Jako pierworodny syn następcy tronu nosił od chwili narodzin tytuł hrabiego Hainaut. Od 1865 roku był następcą tronu i przyjął tytuł księcia Brabancji. Miał dwie siostry – Luizę Marię Amelię Koburg i Stefanię Klotyldę Koburg. Klementyna Koburg-Bonaparte, trzecia córka pary królewskiej, urodziła się już po jego śmierci. W przeciwieństwie do sióstr, Leopold był kochany i rozpieszczany przez swoich rodziców. Zmarł niespodziewanie w wieku dziesięciu lat na zapalenie pluc.

Przypisy

Bibliografia 
 

Koburgowie
Urodzeni w 1859
Zmarli w 1869
Następcy tronu
Dzieci